Сен-Марте́н-Лагепі́, Сен-Мартен-Лаґепі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 28 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 242 осіб у працездатному віці (15-64 років) 175 були активні, 67 — неактивні (показник активності 72,3%, у 1999 році було 53,1%). З 175 активних працювало 160 осіб (93 чоловіки та 67 жінок), безробітних було 15 (3 чоловіки та 12 жінок). Серед 67 неактивних 6 осіб було учнями чи студентами, 33 — пенсіонерами, 28 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 358,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-Лагепі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн